Eladio Piñeiro Charlín (Cambados, Pontevedra, 5 de febrero de 1959) es un enólogo y viticultor español, bodeguero autodidacta, fundamental en la imagen y diseño contemporáneos en el mundo del vino en España a partir del lanzamiento de la primera botella azul y pionero en el uso de la etiqueta termocrómica.

Packaging y diseño 

Eladio fundó junto a su mujer Bodegas Mar de Frades en 1983, antes de que se concediera la Denominación de Origen Rías Baixas. Siempre se obsesionó por elaborar un vino personal, con un packaging totalmente descontextualizado y rompedor. Así nació una vestimenta única: una botella de vidrio azul personalizada, que supuso toda una revolución en cuanto a imagen externa de un vino de calidad, llegando a aparecer en la revista estadounidense Time.

Otro hito comercial vino con el uso pionero de una etiqueta termosensible, que incorporaba un mensaje oculto para el consumidor, consistente en un galeón invisible que cobraba color cuando el vino estaba a temperatura de cata, y que aporta la posibilidad de una degustación óptima.
El packaging de sus orujos adquirió repercusión con su diseño basado en la forma de un alambique tradicional utilizado en la destilación.

En el año 2003, una grave dolencia de su pareja provocó que Eladio decidiera vender su marca "Mar de Frades", la patente de la botella azul y la del alambique.

En los años siguientes elaboró en Europa central y Alentejo (Portugal) para perfilar sus nuevos vinos. En 2008 regresó al mercado con "Frore de Carme", un albariño en homenaje a su mujer, que se había recuperado. Mantuvo su espíritu innovador utilizando un novedoso tapón de cristal, en una botella de diseño propio (un "ánfora art nouveau"), y recuperando la idea de la tinta termosensible, esta vez con un pez portado en el pico por un cormorán, en una de las varias figuras serigrafiadas de este ave, en honor a la Ría de Arosa. Además incluía dos saltos térmicos: cata profesional y límite de frío. Eladio fue también precursor al incorporar el sistema braille en sus etiquetas.

En Alentejo lanza las marcas Camões (por Luís de Camões) y Saga EP. Su botella es una reproducción de las que transportaban las carabelas en los descubrimientos, basándose en la historia de la población donde radica su bodega.

En 2012, presentó Envidiacochina, un vino con una etiqueta que representa un hipotético recorte de prensa de un medio anglosajón, donde se explica la expresión popular española "envidia cochina". La etiqueta, a modo de tira cómica, muestra una viñeta distinta en cada nueva añada. La Dama, personaje principal de la historieta y que personifica la envidia, es protagonista absoluta en esta primera añada, mostrando sus senos sin cubrir, lo que motivó el rechazo de la FDA. La Dama se representó aquí con una cabeza cortada en la mano, emulando el clásico icono de Salomé, y la viñeta fue censurada, teniendo que lanzar al mercado una revisión de la misma con la figura vestida.

Otro elemento diferenciador en el packaging de este producto es su tapón completamente natural, producido con caña de azúcar en vez del tradicional tapón de corcho.

Enología 

Dado el exceso de acidez de los vinos gallegos, sobre todo antaño, y para que éstos no pierdan longevidad con el proceso natural de la fermentación maloláctica, Eladio puso en marcha un método para autorebajar la acidez al vino. Usó para ello conchas de ostras en suspensión dentro de un tanque de inox, por su alto contenido en calcio. Este método fue objeto de interés en el sector.

En 2005 Eladio empezó la elaboración de Frore de Carme, un albariño rural de fermentación espontánea sin levaduras industriales, buscando la autenticidad y características propias de esta variedad, en complicidad con el carácter que le imprime el microclima del Valle del Salnés y sus suelos de granito destructurado. A nivel de mercado, Frore de Carme fue el primer albariño en comercializarse con 4 años de crianza, cuando lo habitual hasta entonces era hacerlo a los 5 meses de la vendimia.

Puso en marcha la transición a la agricultura biodinámica, dejando durante años que las viñas se liberasen de pesticidas, y practicando una viticultura acorde. Por los conocimientos adquiridos en Alsacia y en Burgenland, sus elaboraciones conllevan una muy lenta fermentación y larguísimas crianzas con lías finas, que potencian las características de la variedad y aportan estructura y longevidad.

Filantropía 
La venta de la marca "Mar de Frades" por parte de Eladio vino provocada por una grave enfermedad de su mujer. Debido a esto, y tras la recuperación, en su nueva etapa Eladio decidió destinar cada año un porcentaje de los beneficios de su empresa a causas afines.

Referencias

Enlaces externos 
 de Eladio Piñeiro

Enólogos de España
Enología
Viticultura
Gastronomía de la provincia de Pontevedra